Черня́вская () — женская форма фамилии Чернявский; также топоним.

Фамилия 
 Чернявская, Алеся Геннадьевна (род. 1978) — белорусская таэквондистка.
 Чернявская, Валентина Степановна (1927—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Чернявская, Валерия Евгеньевна (род. 1968) — российский лингвист, автор популярных учебников финского языка и других работ.
 Чернявская, Елена Владимировна (род. 1978) — российская легкоатлетка.
 Чернявская, Елизавета Александровна (1904—2005) — советская и российская художница.
 Чернявская, Клариса Станиславовна (1914—1942) — представлена к званию Героя Советского Союза.
  (1893—1976) — белорусский прозаик, переводчик, педагог, жена Максима Горецкого.
 Чернявская, Ольга Михайловна (Бурова, род. 1958) — советская и российская легкоатлетка, метательница диска.
 Чернявская, Юлия Виссарионовна (род. 1962) — белорусский культуролог, лауреат Национальной театральной премии.
 Чернявская, Ядвига Антоновна (1914—2005) — советский педагог, в годы войны — «лесная учительница», после — литературовед.

Двойная фамилия 
 Чернявская-Кузнецова, Мария Макаровна (1853—1891) — русская актриса.

Топоним 
 Чернявская — железнодорожная станция на линии Челябинск−Курган.